Oberdorfelder Straße (Mittelbuchen) 

Obergasse (Klein-Auheim)

Obertorstraße (Mittelbuchen)

Odenwaldstraße (Steinheim)

Oderstraße (Hanau)

Offenbacher Landstraße (Steinheim) 
Die nach Westen, am linken Mainufer entlanglaufende Ausfallstraße führt nach Offenbach am Main.   

Okerweg (Seinheim)

Ollenhauerstraße (Großauheim) 

Orber Straße (Mittelbuchen)

Ostheimer Straße (Hanau)

Otto-Grün-Straße (Großauheim)
Franz Otto Grün (1857–1929) war von 1888 bis 1921 Bürgermeister von Großauheim. 
 
Otto-Hahn-Straße (Steinheim)

Otto-Wels-Straße (Hanau)
Otto Wels (1873–1939) war von 1912 bis 1933 Abgeordneter im Reichstag und ab 1919 einer der Vorsitzenden der SPD. Als Sprecher seiner Partei lehnte er 1933 in seiner letzten Reichstagsrede das Ermächtigungsgesetz ab. 

Ottostraße (Hanau)